Het seizoen 1941-42 was de 26e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). RCS La Forestoise werd winnaar in reeks A en R. Racing Club de Bruxelles in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Wegens het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in september 1939 was er gedurende twee jaar geen officieel competitievoetbal gespeeld worden in België.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1938-39 voor de start van het seizoen:
 Daring Club de Bruxelles SR (voorlaatste), degradeerde na 31 seizoenen in Ere-Afdeling voor het eerst naar 2e nationale.
 RFC Brugeois (laatste) degradeerde na 4 seizoenen in Ere-Afdeling.

Gepromoveerde teams
Volgende 4 teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1938-39 voor de start van het seizoen:
 R. Fléron FC (kampioen reeks A) promoveerde na 11 seizoenen terug  2e nationale.
 RCS Hallois (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 RRC Tournaisien (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Herentalsche SK (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale. In september 1941 wijzigde deze club haar naam in FC Herentals, na een fusie met stadsgenoot Netha FC Herentals.

Deelnemende teams
De 28 ploegen werden over twee reeksen van 14 verdeeld. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kon Union Hutoise niet aantreden in 2e nationale en sloot buiten competitie aan bij een reeks in derde nationale.  Hierdoor werd RCS Schaerbeek heropgevist en mocht het in de plaats van Hutoise in 2e nationale aantreden. Union Hutoise zou pas vanaf het seizoen 1942-43 terug in 2e nationale aantreden.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1941-42 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1941-42 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1942-43 op het eind van het seizoen:
 RCS La Forestoise (kampioen reeks A) promoveerde na 13 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 R. Racing Club de Bruxelles (kampioen reeks B) promoveerde na 6 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Door de uitbreiding van 2e nationale het volgende seizoen, degradeerde geen enkele club.

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2